HPH steht für:
 Flughafen Hai Phong in Vietnam (IATA-Code)
 Hutchison Port Holdings Trust, eine Tochtergesellschaft des chinesischen Mischkonzerns CK Hutchison Holdings
 Hans Peter Heinzl, österreichischer Kabarettist (1942–1996), jedenfalls zu dessen Lebzeiten
 Woiwodschaft Masowien, Polen (Polizeikennzeichen)

hph steht für:
 Horsepower-hour („Pferdestärkenstunde“), im SI nicht zulässige Maßeinheit der Energie

Abkürzung